Лариса () — ном в Греції, в периферії Фессалія. Столиця — Лариса. Найбільший сільськогосподарський район країни.

Персоналії 
 Дімітріс П. Краніотіс — Президент Всесвітньої спілки поетів (W.P.S)

Муніципалітети і комуни 

Номи Греції
Фессалія